Morozowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Morozowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Morozowicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim

Strony ujednoznaczniające